Константинос Александру Караманлис или Костас Караманлис () е гръцки политик, депутат и бивш министър-председател на Гърция. Заема постовете Председател на партия Нова демокрация в периода (1997 – 2009) и заместник-председател на Европейската Народна партия в периода (1999 – 2006).

Биографични данни 
Костас Караманлис е роден на 14 септември 1956 в Атина и е първият министър-председател на Гърция, роден след Втората световна война. Племенник е на бившия гръцки президент Константинос Г. Караманлис.

Завършва Юридическия факултет на Атинския университет и частния колеж „Дери“. Обучението си продължава в САЩ със следдипломна квалификация в Училището по право и дипломация „Флетчър“ към Университета „Тъфт“, където придобива магистърска степен и прави докторат по политически науки, международни отношения и история на дипломацията.

В периода 1984 – 1989 г. упражнява адвокатска професия и активно сътрудничи на сп. „Икономикос Тахидромос“. Автор е на книгата „Елевтериос Венизелос и международните отношения на Гърция 1928 – 1932 г.“ Също така има много исторически публикации.

През 1998 г. се жени за Анастасия Пазайти, с която имат две деца – момиче и момче близнаци, родени на 13 юни 2003.

Политическа кариера 
Караманлис става член на младежката организация на партия Нова демокрация-ONNED и работи в организационните и идеологически структури на Нова демокрация и ONNED от 1974 г. до 1979 г. и от 1984 г. до 1989 г. През 1986 г. е избран за председател на движението за борба за мир ΚΙΠΕΑ.

През 1989 г. е избран за депутат от партия Нова демокрация от район Солун, а през 2004 г. от район Лариса. През 1997 г. е избран за председател на Нова демокрация, след поражението на партията на изборите през 1996 г. На изборите през 2004 г. побеждава управляващата партия ПАСОК.

Зам.-председател е на ЕНП в периода 1999 – 2006 г.

Родословно дърво

Бележки 

Министър-председатели на Гърция
Гръцки адвокати
Македонски гърци
Възпитаници на Атинския университет
Депутати от избирателен район Солун I
Родени в Атина